Штеффі Граф була чинною чемпіонкою, але не захищала свій титул, оскільки знялась через травму.

Марі П'єрс виграла Відкритий чемпіонат Австралії з тенісу 1995, у фіналі перемігши Аранчу Санчес Вікаріо з рахунком 6–3 6–2.

Тут вперше в основній сітці турнірів Великого шолома зіграла майбутня 1-ша ракетка світу і переможниця цих турнірів Мартіна Хінгіс.

Сіяні гравчині 
Сіяних гравчинь вказано нижче. Марі П'єрс — чемпіонка, для інших вказано коло, в якому вони вибули.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Секція 3

Секція 4

Нижня половина

Секція 5

Секція 6

Секція 7

Секція 8

Посилання 
 

Жінки, одиночний розряд
1995 в австралійському спорті